Halley kan syfta på:

Personer 
 Edmond Halley (1656–1742), engelsk astronom 	 
 Heather Halley (född 1969), amerikansk skådespelerska   
 Paul Louis Halley (1934–2003), fransk affärsman
 Peter Halley (född 1953), amerikansk abstrakt målare 
 Robert Halley (1796–1876), engelsk nonkonformistisk pastor, skolman och abolitionist
 Rudolph Halley (1913–1956), amerikansk politiker och åklagare   
 Rufus Halley (1944–2001), romersk-katolsk missionär på Filippinerna

Vetenskap
 Halleys komet
 Halleys armada
 Halley (månkrater)
 Halleys forskningsstation
 2688 Halley

Engelska efternamn